Vasikkasaari peut désigner entre-autres îles :

 Vasikkasaari, péninsule à Luumäki
 Vasikkasaari, île à Kuopio
 Vasikkasaari, île à  Keuruu
 Vasikkasaari, île à  Pertunmaa 
 Vasikkasaari, île à Helsinki 
 Vasikkasaari, île à Heinola
 Vasikkasaari, ancienne île d'Hovinsaari à Kotka 
 Vasikkasaari, île à  Noormarkku  
 Vasikkasaari, ancienne île à Jyväskylä 
 Vasikkasaari, île à Suomussalmi
 Vasikkasaari, île à Iitti 
 Vasikkasaari, île à Alajärvi 
 Vasikkasaari, île à Kuhmo 
 Vasikkasaari,île à Laukaa 
 Vasikkasaari, île à  Jämsä 
 Vasikkasaari, île à  Kuhmo 
 Vasikkasaari, île à  Kangasala
 Vasikkasaari, île à Lahti 
 Vasikkasaari, île à  Alajärvi